Osoby
 Adam Szymanowski (1938–2001), polski tłumacz z języków włoskiego i francuskiego
 Aleksander Marian Korwin-Szymanowski (1913–1987), architekt
 Andrzej Bolesław Szymanowski (1938–1995), polski polityk
 Alexander Szymanowski (ur. 1988), argentyński piłkarz polskiego pochodzenia
 Antoni Jan Szymanowski (ur. 1951), piłkarz (obrońca), reprezentant Polski, brązowy medalista
 Antoni Szymanowski (1914–1985), polski historyk, działacz podziemny i redaktor
 Ernst Biberstein (1899–1986), urodził się jako Ernst Schzymanowski (Szymanowski), zbrodniarz hitlerowski
 Feliks Korwin-Szymanowski (1791–1867), oficer napoleonski, kawaler Legii Honorowej i dyrektor Banku Krajowego
 Feliks Maria Mateusz Szymanowski (1875–1943), inżynier, architekt i kapłan mariawicki
 Franciszek Korwin-Szymanowski (1930–1988), slawista i tłumacz literatury bułgarskiej
 Henryk Mieczysław Szymanowski (ur. 1952), piłkarz polski, reprezentant Polski, mistrz Polski
 Hienadź (Genadiusz) Szymanowski (1891–1981), białoruski polityk okresu II RP
 Jan Szymanowski (1911–1985), generał brygady Ludowego Wojska Polskiego, major Armii Czerwonej
 Józef Szymanowski (1748–1801), poeta i krytyk literacki polskiego oświecenia
 Józef Szymanowski (1779–1867), generał brygady powstania listopadowego
 Julius (Julij) Alfons Nikolai (Karłowicz) Szymanowski (ros.: Юлий Карлович Шимановский) (1829–1868), rosyjski chirurg polsko-niemieckiego pochodzenia
 Karol Szymanowski (1882–1937), polski kompozytor, pianista, pedagog i krytyk muzyczny
 Kazimierz Szymanowski (ur. 1959), polski pisarz
 Maciej Szymanowski (ur. 1966), polski dyplomata, hungarysta, dziennikarz
 Maciej Michał Szymanowski (ok. 1700–1772), polski szlachcic, starosta wyszogrodzki, kasztelan rawski
 Marek Szymanowski (ur. 1955), polski brydżysta, reprezentant kraju
 Melchior Szymanowski (ok. 1724–1797), stolnik warszawski, starosta klonowski
 Mieczysław Szymanowski (1898–1984), podpułkownik Wojska Polskiego
 Piotr Szymanowski (1858–1926), generał major kawalerii Armii Imperium Rosyjskiego
 Stanisław Korwin-Szymanowski (1925–2008), polski działacz środowisk harcerskich
 Théodore de Korwin Szymanowski (1846–1901), polski poeta i pisarz po francusku na tematy gospodarczo-polityczne
 Teofil Szymanowski (1762–1833), wojski mniejszy warszawski, konsyliarz konfederacji targowickiej ziemi warszawskiej
 Wacław Szymanowski (1821–1886), pisarz i dziennikarz polski
 Wacław Szymanowski (1859–1930), polski rzeźbiarz i malarz
 Wacław Szymanowski (1895–1965), polski fizyk i polityk
 Witold Szymanowski (1908–1986), inżynier mechanik, profesor Politechniki Warszawskiej
 Wojciech Szymanowski (1799-1861), literat, dziennikarz, aktor prowincjonalny w Galicji
 Zygmunt Szymanowski (1873–1956), lekarz, bakteriolog
 Zygmunt Szymanowski (1910–1950), porucznik OMWO AK

 Inne
 Szymanowski – album Orkiestry i Chóru Filharmonii Narodowej z 2017 
 Szymanowski – potok, dopływ Ochotnicy